Вихляева — женская форма русской фамилии , а также происходящий от этой фамилии топоним.

Известные носители 
 Вихляева, Екатерина Михайловна (1923—2021) — советский и российский гинеколог и акушер, член-корреспондент АМН СССР (1980), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент РАН (2014).

Топоним 
 Вихляева (деревня) — деревня в Талицком городском округе Свердловской области России.